

Campeonato Grego 
A primeira divisão teve seu nome alterado para: Super Liga nesse mesmo ano. A competição seguiu como nos anos anteriores, com dezesseis clubes.

Fórmula de Disputa 
Os 16 clubes jogaram em grupo único em turno e returno. O clube que somou mais pontos ao final de 30 rodadas foi declarado Campeão Grego de 2006-07. Os três clubes com as menores pontuações foram rebaixados à Segunda Divisão Grega 2007-08 (β Ethniki).

Classificação às Competições Europeias 
De acordo com o ranking de Coeficientes da UEFA (a Grécia encontrava-se em 8.º), o país teve direito a classificar para as competições europeias na temporada 2007-08:

 Liga dos Campeões da UEFA: 2 clubes
 Campeão do Campeonato Grego: Olympiakos (Fase de Grupos)
 Vice-Campeão do Campeonato Grego: AEK Atenas (Terceira Fase de Classificação)
 Copa da UEFA: 4 clubes
 Terceiro Colocado Campeonato Grego: Panathinaikos (Primeira Fase)
 Quarto Colocado do Campeonato Grego: Aris Salônica (Primeira Fase)
 Quinto Colocado do Campeonato Grego: Panionios (Primeira Fase)
 Vencedor da Copa da Grécia: Larissa (Primeira Fase)
 : 1 clube
 Sétimo colocado do Campeonato Grego: OFI Creta* (Terceira Rodada)

O sexto colocado do Campeonato Grego, PAOK Salônica, desistiu de participar da Competição, portanto a vaga foi repassada ao colocado seguinte: OFI Creta

Classificação Final 

<small>1 PAOK Salônica recusou-se a entrar na Copa Intertoto, então a vaga foi repassada ao OFI Creta</small>
3 O Ionikos perdeu 3 pontos por ataque do técnico ao juiz.

J = Jogos disputados; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; GP = Gols pró; GC = Gols contra; SG = Saldo de gols; Pts = Pontos

 Segunda Divisão 
A β Ethniki promoveu os seguintes clubes para a primeira divisão de 2007-08:

  - Campeão
  - Vice-Campeão
  - Terceiro Colocado

 Copa da Grécia 
A Copa da Grécia seguiu como nos outros anos, em sistema de mata-mata. A final foi realizada dia 15 de maio de 2007 no Estádio Panthessaliko, em Vólos.

Em suas fases finais teve os seguintes resultados:

 Os clubes citados acima tiveram o primeiro jogo jogado em casa, exceto a final que só é disputada em um jogo.

 Clubes nas competições europeias 
Por ter terminado em 8º lugar no ranking de Coeficientes da UEFA, a associação teve direito de classificar para as competições europeias na temporada na temporada 2006/2007:

 Classificação às Competições Europeias 
De acordo com o ranking de Coeficientes da UEFA (a Grécia encontrava-se em 8ª), o país teve direito a classificar para as copas europeias na temporada 2006-07:

 Liga dos Campeões da UEFA: 2 clubes
 Campeão do Campeonato Grego: Olympiakos (Fase de Grupos)
 Vice-Campeão do Campeonato Grego: AEK Atenas (Terceira Fase de Classificação)
 Copa da UEFA: 4 clubes
 Terceiro Colocado Campeonato Grego: Panathinaikos (Primeira Fase)
 Quarto Colocado do Campeonato Grego: Iraklis (Primeira Fase)
 Quinto Colocado do Campeonato Grego: Xanthi (Primeira Fase)
 Vencedor da Copa da Grécia: Atromitos (Primeira Fase)
 : 1 clube
 Sétimo colocado do Campeonato Grego: Larissa*

O sexto colocado PAOK desistiu de participar, então a vaga foi repassada ao oitavo colocado Larissa, visto que o sétimo já disputaria a Copa da UEFA por ter vencido a Copa da Grécia 2006-07.

 Desempenho dos clubes 
 Liga dos Campeões da UEFA :

Fase de Grupos - Grupo D

-Eliminado

 Terceira fase de classificação:

Fase de Grupos - Grupo H

Por ficar em terceiro, o AEK classificou-se aos Dessesseis avos de Final da Copa da UEFA

 Copa da UEFA :
Dessesseis Avos de Final:

-Eliminado

 :
Primeira Fase:

Fase de grupos - Grupo G:

Dessesseis Avos de Final:

-Eliminado

 :
Primeira Fase:

-Eliminado

 :
Primeira Fase:

-Eliminado

 '''Primeira Fase'':

-Eliminado

Seleção Grega 
A seleção grega só disputou uma competição oficial, as eliminatórias para a Euro 2008, terminando a temporada 2006-07 na primeira colocação com dezoito pontos em 7 jogos (7 vitórias e 1 derrota) 5 pontos à frente do segundo colocado.

Resultados

Ver também 
 Grécia
 Associação de Futebol da Grécia
 Campeonato Grego de Futebol
 Copa da Grécia
 Seleção Grega de Futebol

Grecia
Grecia